Penna puede referirse a:

 Penna Sant'Andrea, municipio de la Provincia de Teramo, en Abruzos, Italia.
 Penna San Giovanni, comune de la provincia de Macerata, región de las Marcas, Italia.
 Penna in Teverina,  localidad y comuna de la provincia de Terni, región de Umbría, Italia.